Nerina steht für:

 (1318) Nerina, Asteroid des Hauptgürtels

Nerina ist der Familienname folgender Personen:
 Ida Nerina (* 1964), malaysische Schauspielerin und Regisseurin
 Nadia Nerina (1927–2008), südafrikanische Tänzerin